Ponceau peut faire référence à :

Patronyme 

 Amédée Ponceau (1884-1948), philosophe français ;
 Julien Ponceau (2000-), footballeur français.
 Pierre-Étienne Du Ponceau (1760-1844), linguiste, philosophe, et juriste français.

Divers 
 Ponceau, nom de couleur qui indique la teinte rouge vif foncé de la fleur du coquelicot ;
 Ponceau, petit pont à une seule arche.
 Ponceau, conduit rigide de gros calibre servant à l'écoulement d'un fluide.

Patronyme français